Por Macau puede referirse a:

 Macao, región autónoma de China.
 Macau (Francia)
 Macau (Rio Grande do Norte)
 Microrregión de Macau